SMS „Friedrich der Große” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez okręty Kaiserliche Marine; pochodzi od króla Prus – Fryderyka II Wielkiego:
 SMS „Friedrich der Große” – fregata pancerna typu Grosser Kurfürst z lat 70. XIX wieku
 SMS „Friedrich der Große” – pancernik typu Kaiser z okresu I wojny światowej

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Nazwy okrętów niemieckich